Стикс може да се отнася за:

 Стикс – река на омразата в древногръцката митология
 Стикс – американска музикална група
 Стикс – първият албум на групата Стикс
 Стикс – компютърна игра